All es el Vigésimo primer álbum de la banda de rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 11 temas, con canciones en Inglés. «Window» fue el sencillo elegido para este álbum. Este disco tiene como temática de "canciones inspiradas en letras oscuras de la vida, Depresivas y muy explosivas ." una reseña de "Futuro.cl" destaca el Universo que plasman un disco en inglés que serpentea entre las rítmicas propias del grunge y con el aderezo del stoner rock que se puede palpar en varias de sus canciones. Las canciones de este álbum fueron todas escritas por Giovanni Falconi Ossa músico y compositor chileno y líder de la banda".

Lista de canciones 
 "Planos pra nada" - 3:15
 "Vacinado" - 2:58
 "O Capitalista" - 2:48
 "Tudo me faz" - 4:04
 "E Depois" - 3:31
 "Hoje" - 3:25
 "Antítese" - 4:21
 "Addition" - 3:59
 "Personagens" - 3:36
 "Nada é como era antes" - 2:57
 "Ela me prefere doidão" - 2:50
 "Amanha" - 4:35
 "Por água abaixo" - 3:22
 "Made in a Quiet" - 3:28

Referencias

Enlaces externos
 
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2022
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo